Cet article présente les monstres et des aliens jouant un rôle dans la série de science fiction The Sarah Jane Adventures.

A

L'Abomination 

Il s'agit d'une peinture du  peinte par le peintre fictif Giuseppe Di Cattivo. Cette peinture fut considérée comme tellement affreuse qu'elle pourrait rendre fou quiconque la verrait. La peinture qui a servi à la toile contenait une huile qui abritait un organisme alien. Le tableau la Joconde fut peinte avec cette même huile, ce qui fait que la Mona Lisa de la série considère cette peinture comme son "frère". L'abomination fut enfermé dans un coffre dont le verrou est une sorte de puzzle chinois.

B

Bane 
Les Banes sont des créatures tentaculaires énormes a un œil. Elles peuvent prendre l'apparence des êtres humains. Ils apparaissent dans Invasion of the Bane et Enemy of the Bane. La première fois, ils cherchent à asservir les humains par une sorte de boisson contenant des sécrétions de Bane appelée le Bubble Shock ! Dirigé par Mrs Wormwood ils sont à l'origine de la création de Luke Smith

Dans Enemy of the Bane ils ont réussi à infiltrer UNIT et recherchent à ouvrir un portail dimensionnel pouvant les mener à une entité surpuissante nommée Horath

E

Eve 
Eve est joué par Eleanor Tomlinson. Eve est une enfant Alien de race inconnue dont la plupart furent tués durant la guerre du Temps. De forme humanoïde, elle possède des oreilles pointues et sa peau, ses yeux et ses cheveux sont rouges. La race d'Eve peut voir les lignes du temps, manipuler le temps et prendre contrôle des humains. Eve fut évacuée sur Terre par ses parents lorsque sa race fut détruite par les Daleks. Son vaisseau, nommé Ship (vaisseau en anglais) semble la protéger et l'aider à canaliser ses pouvoirs.

G

Graske 

Le Graske est joué par Jimmy Vee. Apparut pour la première fois dans le Whoniverse dans un épisode interactif nommé "Attack of the Graske" puis dans un épisode spécial nommé Music of the Spheres en 2008. Il s'agit d'un petit alien de forme humanoïde qui possède deux énormes tentacules à l'arrière du visage. 

Dans la série The Sarah Jane Adventures le Graske apparait dant l'épisode de 2007 Whatever Happened to Sarah Jane? comme agent du Tricskter afin d'effacer Maria Jackson du temps, puis Alan Jackson qui réussira à le capturer avant qu'il ne s'enfuit. 

Dans l'épisode de la saison 2 The Temptation of Sarah Jane Smith, un Graske (le même ?) travaillant pour le Trickster se cachant sous la forme d'un petit garçon afin d'attirer Sarah Jane en 1951. Le Trickster réussit à créer une Histoire alternative où la Terre est devenue un énorme chantier minier, et le Graske est un des chefs. Interrogé par Rani et Clyde sur la raison pour laquelle il travaille pour le Trickster, celui-ci lui avoue qu'il a offert sa servitude contre sa vie. Le Graske ouvre une fissure pour ramener Rani en 1951 et lui permettre de changer le temps, pendant que Clyde donne au Graske une boite protectrice lui permettant de se protéger contre le Trickster.

Groske 

Il s'agit d'une autre variante de Graskes mais en bleu. Apparemment plus sages que leurs cousins, les Groskes ont été employés par UNIT après un crash en 2006. Le seul que l'on voit est aussi joué par Jimmy Vee dans l'épisode Death of the Doctor.

H

Horath Le Destructeur 
Il s'agit d'une entité immortelle qui a autrefois régné sur l'Empire Noir, un règne totalitaire qui se serait étendu sur la surface de l'univers tel que nous le connaissons. Horath aura été incroyablement puissant et capable de réduire une planète en poussière. Horath aurait été défait et sa conscience aurait été séparée de son corps. Si son âme se trouve dans un parchemin, son corps se trouverait sur Terre. 
Dans l'épisode de fin de saison « Enemy of the Bane », Mrs Wormwood revient sur terre afin que Sarah Jane l'aide à empêcher les Banes de ressusciter Horath. En réalité mue par l'envie de posséder le parchemin, elle est assistée par le Commandant Kaagh
un Sontarien déchu afin que tous trois puissent régner sur l'univers en compagnie d'Horath. 
En réalité, Horath est un super-ordinateur se trouvant dans une autre dimension et le moyen de l'atteindre est via un portail se trouvant sur Terre. À la suite de leur conflit, Mrs Wormwood et Kaagh sont enfermés dans la même dimension que lui. 

Si l'on ne voit jamais Horath sous sa vrai forme, il est possible qu'elle ressemble à La Bête dans Doctor Who ou son fils, Abaddon dont il est dit dans Torchwood qu'il est possible qu'il existe des congénères enfermés au sein de certaines planètes.

J

Joueur de flûte 
Joué par Bradley Walsh. Il s'agit du Joueur de flûte de Hamelin en réalité un extraterrestre se nourrissant de la peur des gens. Tombé d'une météorite en Basse Saxe en 1238 il s'est changé en joueur de flûte afin de voler les enfants de la ville. Depuis des siècles, le joueur de flûte se déguise sous le déguisement d'un clown nommé Odd Bob qui enlève les enfants afin de provoquer de la peur à leurs parents. Il peut lire dans l'esprit des gens et changer de forme à volonté. Il peut aussi prendre le contrôle des enfants par l'intermédiaire de ballons ou de cartes.

Judoon 

Le Judoon est joué par Paul Kasey. Semblable à des rhinocéros, les Judoons sont des mercenaires chargés de faire régler l'application de la « Proclamation des Ombres. » Assez limités et plutôt bourrins, les Judoons sont peu délicats. 

Dans « Prisoner of the Judoon » l'un d'eux, le Capitaine Tybo recherche un prisonnier échappé. La série visant un public moins adulte, le Judoon est ici utilisé dans un ressort comique : applications de la loi jusque dans ses règles les plus stupides, fautes de conduite en voiture: le Capitaine Tybo apparaît  comme un personnage volontairement idiot. Appliquant une justice expéditive, il restreint néanmoins Rani et Clyde sur Terre pour l'avoir enfermé dans une salle de laboratoire.

L

Luke

Luke n'est pas vraiment un alien, mais il a été comparé une sorte de créature de Frankenstein. Il s'agit d'un être humain créé par des aliens, et supposé être l'être parfait : il n'est jamais malade et doté d'une mémoire photographique son cerveau peut emmagasiner de nombreuses données.

M

Mona Lisa 
Mona Lisa est jouée par Suranne Jones Sœur de l'Abomination il ne s'agit à priori pas de la véritable Mona Lisa mais d'un extra-terrestre se trouvant dans l'huile ayant servi à peindre la Joconde. En dehors de la présence de son frère, elle reste enfermée à l'intérieur du tableau où elle semble consciente de tout ce que le tableau "voit". Elle a la faculté de sortir des objets ou des personnages des tableaux et de rentrer des êtres humains dans les peintures.

S

Seigneur du Temps 

Le seul Seigneur du Temps vu dans la série reste le Docteur vu lors des épisodes "The Wedding of Sarah Jane Smith" et "Death of the Doctor"

Slitheen

Sontariens 

Ils sont vus au travers du personnage du Commandant Kaagh lors des épisodes The Last Sontaran Enemy of the Bane. Il est plusieurs fois fait mention de leur forme de pomme terre.

Sky Smith 

Sky tout juste bébé est déposée sur le pas de la porte de Sarah Jane (Sky) par le voyageur et son perroquet pour la protéger de Miss Myers ; elle a été conçue comme une arme dans un laboratoire pour détruire les Métalliques et a des pouvoirs électriques.

Plus tard, elle se transformera en une fille d'une douzaine d'années. 

En rentrant chez Sarah Jane, Sky rencontre le voyageur et son perroquet qui lui laisse le choix soit de venir avec lui, soit de rester sur Terre avec Sarah Jane, Rani et Clyde   et plus tard Luke (toujours à l'université avec K-9), ce qu'elle fit et devient alors la fille adoptive de Sarah Jane.

T

Travist Polong 
Sorte de limace, grosse d'au moins un mètre de long, à cinq yeux. Apparemment assez dangereuse pour être chassée. Dans The Mark of the Berserker Sarah Jane tente d'en combattre une brièvement dans un hôpital. Dans "The Wedding of Sarah Jane Smith" Sarah Jane en achète une sur E-bay, son possesseur ne sachant pas vraiment ce dont il s'agit. Elle sera poursuivit par Clyde, Rani et K-9 en arrière-plan d'une intrigue.

Le Trickster 
Le Trickster, (appelé parfois la "Supercherie" dans la version française de Doctor Who ou le "Dupeur" dans la version française de Torchwood), est joué par Paul Marc Davis. Le Trickster est l'ennemi le plus récurrent de la série. Vivant dans les limbes, il se nourrit du chaos provoqué par les changements temporels. Le Trickster accorde des vœux aux personnes sur le point de mourir, c'est ainsi qu'il manipule le temps. Il a un aspect ressemblant à celui de l'Ankou avec un chapeau noir à large bord et un long manteau noir (celui-ci devient blanc un temps lors de "The Wedding of Sarah Jane Smith") Son visage ne possède pas d'yeux. Selon le Docteur, il serait le représentant du "Panthéon de la Discorde."

Dans Whatever Happened to Sarah Jane? afin de permettre à ce qu'une météorite s'écrase sur terre, le Trickster permet à ce qu'une camarade de classe, Andréa Yates, morte en 1964 sous les yeux de Sarah Jane, change de place avec Sarah Jane. Elle sera finalement ramenée à révoquer son vœu grâce à l'intervention de Maria Jackson, d'Alan Jackson et de Sarah Jane parlant à travers un miroir. Dans les limbes, le Trickster explique à Sarah Jane que son but est d'effacer le Docteur de la surface de la Terre. 

Cela sera fait dans l'épisode de Doctor Who Le Choix de Donna où une personne appartenant à la "Brigade du Trickster" parvient à coller une sorte de "Scarabée Temporel" se nourrissant des altérations du temps. Celle-ci force Donna à changer le cours de l'histoire ce qui aura pour effet la mort du Docteur. Seulement, cela ne sert qu'à créer un monde parallèle, que réussit à traverser Rose Tyler; celle-ci réussira à permettre à Donna de rechanger le cours de l'histoire afin que le Docteur puisse sauver tous les univers possibles. 

Le terme de "Brigade du Trickster" sera même évoqué dans la saison 4 de Torchwood. Dans l'épisode Péchés immortels on voit Jack Harkness dans les années 1920, tuant un parasite du cerveau destiné à rendre fou Franklin Roosevelt et permettre, à long terme, la domination d'Hitler sur le monde. Jack explique qu'il s'agit d'un coup de la Brigade du Trickster afin qu'il puisse se nourrir du chaos engendré par la destruction du futur.

Dans The Temptation of Sarah Jane Smith le Trickster cherche à faire en sorte que Sarah Jane sauve la vie de ses parents en 1951, ce qui aurait pour effet de totalement dévaster la planète et de mettre les êtres humains en esclavage. On apprend que le Graske qui travaille pour le Trickster l'a fait alors qu'il était sur le point de mourir, et il est libéré grâce à l'intervention. Finalement, le Trickster sera vaincu par les parents de Sarah Jane qui auront compris que leur destin est de mourir. 

Dans The Wedding of Sarah Jane Smith, le Trickster passe un accord avec Peter Dalton, un homme de l'âge de Sarah Jane sur le point de mourir d'un accident domestique. Il le pousse à épouser Sarah Jane afin que celle-ci oublie peu à peu ses activités de veille sur le monde et permette ainsi la destruction de la Terre. Pour cela, il piège Sarah Jane et Dalton dans un hôtel de ville hors du temps, pendant que Rani, le Docteur, Clyde, K-9 et Luke sont piégés une seconde avant eux. Finalement, Sarah Jane convainc Peter de rompre son engagement avec le Trickster, ce qui signifiera sa mort. 
Rencontrant le Docteur, Le Trickster prédit sa mort future, ("La Prophétie de Noël.") On s'aperçoit que le Trickster est vulnérable à l'énergie artron que génère le TARDIS. 

Chaque apparition du Trickster se solde par le sacrifice final d'une personne de l'entourage de Sarah Jane, son amie d'enfance, ses parents ou bien l'homme qu'elle aime. On apprend aussi qu'une boite dite de Verron Soothsayer permet aux gens d'échapper aux fluctuations temporelles du Trickster.

X

Xylok 

Les Xylok sont une race extraterrestre de forme minérale, qui s'est écrasée sur Terre il y a plus de 60 millions d'années et s'est enfoncée sous la surface de la Terre. 

Après l'explosion du mont Krakatoa en 1883, un Xylok s'est retrouvé sur Terre et fut légué par un ami géologue à Sarah Jane Smith. Constatant que la pierre était vivante et pouvait communiquer avec son ordinateur, Sarah Jane a construit un ordinateur autour du Xylok et selon ses instructions. Devenu Mr Smith celui-ci servait Sarah Jane, jusqu'à ce qu'il trouve le moyen de sauver les Xyloks, en faisant exploser la Terre. Son plan découvert dans l'épisode The Lost Boy il est soumis à un virus informatique et reprogrammé afin que son but premier soit la défense de la Terre.

Articles connexes 
 Races extra-terrestres dans la série Doctor Who
 Monstres et Aliens de la série Torchwood
 Personnages secondaires de The Sarah Jane Adventures

 *